Серон — многозначный термин.

Фамилия 
 Серон, Альфонсо (1535 — после 1575) — испанский шахматист и литератор.
 Мурильо Серон, Джейсон (род. 1992) — колумбийский футболист.

Топоним 
 Серон () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, провинция Альмерия, автономное сообщество Андалусия
 Серон () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Серон () — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Серон () — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара